Zahar (editora) — editora brasileira
 Sidi Zahar — comuna na província de Médéa, Argélia
 Zahara de la Sierra

Desambiguações de topônimos